Vladimir Popović (1914–1972) –  jugosłowiański polityk
 Vladica Popović, Vladimir Popović (1935–2020) – jugosłowiański piłkarz, pomocnik
 Vladimir Popović  (1935–1981) – jugosłowiański i czarnogórski aktor
 Vladimir Popović (ur. 1976) – czarnogórski piłkarz, obrońca